Yeşilyurt (district, Malatya), een Turks district in de provincie Malatya
 Yeşilyurt (district, Tokat), een Turks district in de provincie Tokat
 Yeşilyurt (Çankırı), een dorp in het Turkse district Çankırı
 Yeşilyurt (Konya), een dorp in Kulu in de provincie Konya
 Yeşilyurt (Haymana)